Командный чемпионат России по мотогонкам на льду 2019 — двадцать седьмой розыгрыш турнира. По сравнению с предыдущим розыгрышем чемпионат покинули клубы "Австрия-СКЕ", "Сокол" (Казахстан) и "Мега-Лада-2", но вернулись команды "Сибирь" (Новосибирск) и "ЦСКА".

Участники чемпионата

Суперлига

Ход чемпионата

Итоговые результаты

Высшая лига

Ход чемпионата

Итоговые результаты

Примечания 

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею